Фінал Кубка УЄФА 1980-1981 - фінал десятого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став англійський «Іпсвіч Таун», що обіграв голландський клуб АЗ із загальним рахунком 5-4 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч

Підсумковий рахунок 5–4 на користь «Іпсвіч Таун».

Посилання 
 Кубок УЄФА 1980-81 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1980-81 на сайті RSSSF 

1981 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 6 травня
Травень 1981